Погост () — деревня в составе Калатичского сельсовета Глусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 
 1999 год — 114 человека
 2010 год — 51 человек

См. также 
 Калатичский сельсовет
 Глусский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

Населённые пункты Глусского района